Kahil est un patronyme qui peut être porté par :

 Lilly Kahil (), archéologue et historienne des religions franco-suisso-égypto-allemande ;

 Mahmoud Kahil (), caricaturiste et dessinateur de presse libanais.

Homonymie de patronyme